Short Bus (álbum) — álbum de estúdio da banda estadunidense Filter
Shortbus — filme estadunidense de comédia dramática
Long Beach Shortbus — banda estadunidense de reggae

Ver também

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema